Les Vagabonds est le septième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey
 Couleurs : Julie Carle

Synopsis 
Prisonnier à la prison de Sing Sing, Louis ne tarde pas à reprendre la route à la recherche de sa fille.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1989 - première édition) 
 Glénat (Collection Vécu) (1989) 

Louis la Guigne